«Кавале́ры» () — английские , сторонники англиканской церкви и Карла I во время Английской революции XVII века, которого часто считают примером этого движения. Они носили длинные волосы и белые кафтаны.

Врагами кавалеров были «круглоголовые», носившие короткие стрижки и красные кафтаны.

Этимология 
Английское слово «кавалер» является английским вариантом того же корня, из которого впоследствии появились французское «шевалье» и испанское «кабальеро». Одним из самых известных примеров использования этого слова является строчка «я выпью за мастера Бардольфа и всех кавалеров в Лондоне» из «Генрих IV, часть 2» Вильяма Шекспира.

Примечания

Литература 
 Barratt, John; Cavaliers The Royalist Army at War 1642—1646, Pub Sutton, 2000, ISBN 0-7509-3525-1
 Stoyle, Mark; Choosing Sides in the English Civil War  BBC, Retrieved 2008-09-16
 John Cruso Military Instructions for the Cavallrie: or Rules and directions for the service of horse first published 1632 (Military science in western Europe in the sixteenth century page 45)

Английская революция
Кавалеры